Месть — вредящие действия, совершённые из побуждения наказать человека или группу людей за вред, нанесённый ранее. Совершается из чувства обиды, реальной или предполагаемой.

Антонимом является прощение, а диалектической противоположностью — справедливость.

Функция в обществе 
По мнению социального психолога Яна Макки, месть, в большинстве своем, мотивирована властолюбием и желанием сохранить своё эго. В любом обществе можно найти примеры мстительного поведения. Многие культуры активно поощряют междоусобное поведение среди людей. Среди них акт мести издавна считался необходимым для сохранения чести (отношение общества к субъекту) и достоинства (отношение субъекта к себе). Он строится на том, что мстители помнят об опороченной чести предков и наносят обратный ущерб их потомкам. Каждый раз после этого, пострадавшая семья или общество чувствуют себя вынужденными принять ответные меры против правонарушителя, чтобы восстановить свой «баланс чести», который предшествовал нанесенному ущербу. По эффекту порочного круга, такая борьба порождает цикл мести, который продолжает расширяться за счёт вовлечения членов семьи, а затем и целого общества новой жертвы в совершенно новый цикл, способный охватывать целые поколения.

Философия 
Философы склонны разделять такие понятия, как наказание и месть. По мнению Платона, «Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для того, чтобы он не совершался впредь». Как правило, стремление отомстить мотивировано стремлением увидеть страдания преступника; мести всегда предшествует гнев, тогда как наказанию — нет.

Вера в справедливый мир имеет тесную связь с чувством мести.

Религия 
В некоторых культурах месть является нормой, и даже необходимым и благородным делом (например, кровная месть). В некоторых религиях (например, в христианстве) напротив, рекомендуется отвечать добром на зло:
 ;
 .

См. также 

 Сатисфакция
 Китайская месть

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Понятия социальной философии
Понятия этики